Jewett (New York)
 Jewett (Ohio)
 Jewett (Texas)
 Jewett (Illinois)
 Jewett City

Homonymie de toponyme